VALS (абревиатура от английските думи Values, Attitudes and Life styles, „Ценности, виждания и начин на живот“) е система за сегментиране на потребителите според техните ценности и начина им на живот, като очертава факторите, които мотивират потребителското поведение на консуматорите.

Това е най-широко прилаганият метод от този тип, защото други системи за сегментиране, основаващи се изцяло на демографски или географски фактори, не са в състояние точно да обяснят поведението на консуматорите, тъй като не изследват психологическите аспекти на поведението.

Маркетинг
Социална психология